Distretto di Qarabagh – distretto dell'Afghanistan situato nella provincia del Ghazni
Distretto di Qarabagh – distretto dell'Afghanistan situato nella provincia di Kabul